Rugbyclub The Dukes, een Nederlandse rugbyclub
DVKES, een Belgische rockband